RL Marche 1 e Videotolentino sono due dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Marche 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Videotolentino appartiene a Videotolentino.

Copertura 
RL Marche 1 è una rete di primo livello disponibile in tutte le Marche.Videotolentino è una rete di secondo livello disponibile in tutte le Marche, eccetto le province d'Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino.

Frequenze 
RL Marche 1 trasmette sul canale 42 della banda UHF V in tutte le Marche.Videotolentino trasmette sul canale 32 della banda UHF IV in tutte le Marche, eccetto le province d'Ascoli Piceno e Pesaro e Urbino.

Servizi

Canali televisivi (RL Marche 1)

Canali televisivi (Videotolentino)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive delle Marche